Lasserre pode referir-se a:
 Lasserre (Alta Garona)
 Lasserre (Ariège)
 Lasserre (Lot-et-Garonne)
 Lasserre (Pirenéus Atlânticos), comuna francesa do departamento dos Pirenéus Atlânticos;

Desambiguações de topônimos